Eyalet d'Egitto – provincia dell'Impero ottomano dal 1517 al 1867
 Chedivato d'Egitto – stato tributario dell'Impero ottomano dal 1867 al 1914